Nizina steht für:

 Nizina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Nizina Mountain, einen Berg in Alaska
 Nizina River, einen Fluss in Alaska